Биби-Эйбат  ()  — посёлок в Сабаилском районе Баку.

 Мечеть Биби-Эйбат  — шиитская мечеть, расположенная на берегу Бакинской бухты, в Азербайджане.
 Биби-Эйбат (месторождение) — нефтегазоконденсатное месторождение, расположенное на Апшеронском полуострове.